Hao Yun (arts) uit de Song-dynastie
 Hao Yun (vertaler) (1925-2019)
 Hao Yun (zwemmer) (*1995)
 Hao Yun (onderzoeker)